

Sigle 
 Deutscher Fußball-Bund – Federazione calcistica della Germania

Codici 
DFB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Driftwood Bay (Stati Uniti)
Dfb – un codice climatico. Vedi la classificazione dei climi di Köppen